Um Sortie (da palavra francesa que significa saída) é um despacho de uma unidade militar, seja em uma aeronave, navio ou tropas de uma fortaleza.

 
Terminologia militar